19-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин прошёл 26–27 мая 1990 года в спорткомплексе «Малле» в Лозанне (Швейцария). В нём приняли участие 64 гимнаста из 23 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Федерации спортивной гимнастики России
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1990
Международные спортивные соревнования в Лозанне
Май 1990 года
Спорт в Швейцарии в 1990 году
Гимнастика
Международные соревнования по гимнастике в Швейцарии
Чемпионаты Европы в Швейцарии